L’appellation Université de Boulogne-sur-Mer peut faire référence à deux choses:

 une université : l'Université du Littoral Côte d'Opale, implantée à Boulogne-sur-Mer
 une association inter-universitaire : l'Université d'été de Boulogne-sur-Mer, qui organise des rencontres à Boulogne-sur-Mer

Homonymie